Шахов — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шахов Альберт Георгійович (* 1975) — український футболіст та футбольний тренер.
 Шахов Андрій Ісайович (1911-1997) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Шахов Василь Васильович (* 1939) — російський історик, філолог та культуролог. Доктор філологічних наук.
 Шахов Едуард Олександрович (1994—2019) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шахов Євген Євгенович (* 1980) — український футболіст, півзахисник.
 Шахов Євген Сергійович (* 1962) — радянський та український футболіст, нападник.
 Шахов Сергій Володимирович (* 1975) — український політик та підприємець.

Російські прізвища